Coburn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coburn Hill (Connecticut)	
 Coburn Hill (Massachusetts)	
 Coburn Hill (New Hampshire)	
 Coburn Hill (Orleans County, Vermont)	
 Coburn Hill (Windham County, Vermont)	
 Coburn Hill (Washington)	

Siehe auch:
 Colburn Hill